Il toponimo Mihai Viteazu, da Mihai Viteazul, nome romeno di Michele il Bravo, può riferirsi a diverse località della Romania:
 Mihai Viteazu, comune del distretto di Cluj
 Mihai Viteazu, comune del distretto di Costanza
 Mihai Viteazu, villaggio del comune di Saschiz, nel distretto di Mureș